Damernas innebandyliga kan syfta på:

 Svenska Superligan för damer – den högsta serienivån i Sverige
 F-ligan för damer (tidigare damernas innebandyliga) – den högsta serienivån i Finland